Неігрови́й персона́ж або негра́льний персона́ж (, NPC) в комп’ютерних і настільних рольових іграх — персонаж, керований програмою або майстром, в останньому випадку іноді може називатися майстерним персонажем.

У комп'ютерних та настільних рольових іграх терміном NPC позначають персонажів, що спілкуються із гравцем, незалежно від їхнього ставлення до гравця. NPC можуть бути дружніми, нейтральними та ворожими. Неігрові персонажі слугують важливим засобом створення ігрової атмосфери, вони мотивують гравців робити ті чи інші дії, є основним джерелом інформації про ігровий світ та сюжет гри.  
Рольові ігри
Ігровий процес відеоігор